

Geografia 
 Regno Unito
 Reading – città del Berkshire
 Stati Uniti d'America
 Reading – città della contea di Lyon, Kansas
 Reading – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Reading – città della contea di Hillsdale, Michigan
 Reading – township della contea di Hillsdale, Michigan
 Reading – città della contea di Schuyler, New York
 Reading – città della contea di Hamilton, Ohio
 Reading – capoluogo della contea di Berks, Pennsylvania
 Reading – township della contea di Adams, Pennsylvania
 Reading – città della contea di Windsor, Vermont

Altro 
 Reading Football Club – società calcistica inglese
 Reading – narrazione orale di un'opera
 HMS Reading – cacciatorpediniere della seconda guerra mondiale
 USS Reading – fregata della seconda guerra mondiale